Niemirów ist der Name:

mehrerer Orte in Polen:

 Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Biłgorajski, Gmina Frampol
 Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Powiat Siemiatycki, Gmina Mielnik

der heute ukrainischen Orte:
 Nemyriw
 Nemyriw (Siedlung städtischen Typs)